Алексеев Евграф Петрович (? — ?) — акмолинский купец, городской голова.

Биография 
Гласный Акмолинской городской думы с 1878 года.

В 1900 году избран акмолинским городским головой. В период правления Е. П. Алексеева в Акмолинске было открыто Мариинское женское училище и выстроено для него новое здание.

Также являлся председателем Общества попечения о народном образовании, директором Попечительного комитета о тюрьмах общества. Член местного комитета Общества Красного Креста и член местного Переселенческого комитета.

Ссылки 
 Альбом городских голов Pоссийской империи — СПб.: Изд. Морскаго благотворительнаго общества, 1903.

Акмолинские городские головы